Albert I van België, Derde koning van het Koninkrijk België (1875–1934) 
Albert II van België, Zesde koning van het Koninkrijk België